Gargouillou peut désigner : 
 un mauvais cuisinier dans la marine
 une salade de fleurs et plantes sauvages, selon une recette de Michel Bras